Bellis bezeichnet
 den botanischen Namen der Gänseblümchen (Gattung)

Bellis ist der Familienname folgender Personen: 
 Antonio de Bellis (um 1615–um 1665), italienischer Maler
 Catherine Bellis (* 1999), US-amerikanische Tennisspielerin
 Hubert Bellis (1831–1902), belgischer Bildender Künstler
 Jonathan Bellis (* 1988), britischer Radrennfahrer
 Louisa de Bellis (* 1998), deutsche Handballspielerin
 Richard Bellis (* 1946), US-amerikanischer Kinderdarsteller und Komponist
 Taylor Harwood-Bellis (* 2002), englischer Fußballspieler